Balden ist ein Familien- und ein Ortsname:

Familienname:
Annemarie Balden-Wolff (geb. Romahn, 1911–1970), Kunsthandwerkerin
Theo Balden (1904–1995; eigentlich Otto Koehler), deutscher Bildhauer und Grafiker

Ortsname:
Balden, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Bałdy im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen